Омеровичи — топоним.

 Омеровичи — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Омеровичи — село в общине Томиславград Герцегбосанского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.